Casa Museu del Voltreganès, museu d'història ubicat a Les Masies de Voltregà (Osona)
 Citomegalovirus, virus del tipus herpesvírid
 Cucumber mosaic virus, virus patogen de les plantes
 CMV també és el codi OACI de Calima Aviación, companyia aèria espanyola amb seu a Gran Canària
 CMV, marca valenciana de microcotxes de 1944-45.